Vista Alegre steht für:

 Vista Alegre (Neuquén), Ort in Argentinien
 Vista Alegre (Pando), Ort in Bolivien
 Vista Alegre (Rio Grande do Sul), Gemeinde in Brasilien
 Vista Alegre (Panama), Stadt in Panama
 Vista Alegre (Asunción), Stadtviertel von Asunción, Paraguay
 Vista Alegre (Trujillo), Ort in Peru
 Vista Alegre (Asturien), Ort in Asturien, Spanien
 Vista Alegre (Ibiza), Ortsteil von Sant Josep de sa Talaia auf Ibiza, Spanien
 Vista Alegre (Nasca), Stadt und Distriktverwaltungssitz in Peru
 Vista Alegre (Rodríguez de Mendoza), Ortschaft und Distriktverwaltungssitz in Peru
 Vista Alegre (Santiago de Cuba), Stadtviertel von Santiago de Cuba, Kuba
 Distrikt Vista Alegre (Nasca), Distrikt in der Provinz Nasca, Region Ica (Peru)
 Distrikt Vista Alegre (Rodríguez de Mendoza), Distrikt in der Provinz Rodríguez de Mendoza, Region Amazonas (Peru)
 Vista Alegre (Krater), Einschlagkrater in Parana, Brasilien
 Vista Alegre (Unternehmen), portugiesische Porzellanmanufaktur